Dit is een lijst van planetoïden 104601-104700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104601 - || 2000 GG97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104602 - || 2000 GP97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104603 - || 2000 GQ97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104604 - || 2000 GU97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104605 - || 2000 GQ99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104606 - || 2000 GS99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104607 - || 2000 GF100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104608 - || 2000 GG100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104609 - || 2000 GT100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104610 - || 2000 GG101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104611 - || 2000 GZ101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104612 - || 2000 GE103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104613 - || 2000 GO103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104614 - || 2000 GD104 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104615 - || 2000 GH105 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104616 - || 2000 GF108 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104617 - || 2000 GX109 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104618 - || 2000 GZ109 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104619 - || 2000 GJ110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104620 - || 2000 GR110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104621 - || 2000 GX110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104622 - || 2000 GA111 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104623 - || 2000 GN111 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104624 - || 2000 GD112 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104625 - || 2000 GE112 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104626 - || 2000 GT112 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104627 - || 2000 GY112 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104628 - || 2000 GH113 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104629 - || 2000 GV113 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104630 - || 2000 GF114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104631 - || 2000 GQ114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104632 - || 2000 GC115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104633 - || 2000 GV115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104634 - || 2000 GU116 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104635 - || 2000 GD117 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104636 - || 2000 GK117 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104637 - || 2000 GU117 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104638 - || 2000 GW117 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104639 - || 2000 GY118 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104640 - || 2000 GB119 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104641 - || 2000 GD120 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104642 - || 2000 GO122 || 6 april 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 104643 - || 2000 GY122 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104644 - || 2000 GG123 || 11 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104645 - || 2000 GT125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104646 - || 2000 GY125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104647 - || 2000 GK126 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104648 - || 2000 GQ129 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104649 - || 2000 GG132 || 10 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104650 - || 2000 GY132 || 9 april 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 104651 - || 2000 GF133 || 12 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104652 - || 2000 GY133 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104653 - || 2000 GB134 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104654 - || 2000 GS134 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104655 - || 2000 GD135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104656 - || 2000 GH135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104657 - || 2000 GJ135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104658 - || 2000 GQ136 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104659 - || 2000 GJ137 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104660 - || 2000 GR138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104661 - || 2000 GA139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104662 - || 2000 GB139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104663 - || 2000 GW139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104664 - || 2000 GZ139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104665 - || 2000 GQ140 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104666 - || 2000 GF141 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104667 - || 2000 GX141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104668 - || 2000 GB142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104669 - || 2000 GV142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104670 - || 2000 GW143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104671 - || 2000 GW144 || 7 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104672 - || 2000 GC146 || 12 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104673 - || 2000 GO146 || 8 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104674 - || 2000 GK148 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104675 - || 2000 GB149 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104676 - || 2000 GL149 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104677 - || 2000 GW150 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104678 - || 2000 GB152 || 6 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104679 - || 2000 GY152 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104680 - || 2000 GK153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104681 - || 2000 GM153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104682 - || 2000 GB154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104683 - || 2000 GF154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104684 - || 2000 GG154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104685 - || 2000 GK154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104686 - || 2000 GQ154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104687 - || 2000 GK155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104688 - || 2000 GN155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104689 - || 2000 GO155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104690 - || 2000 GX156 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104691 - || 2000 GV158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104692 - || 2000 GX158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104693 - || 2000 GB160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104694 - || 2000 GL160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104695 - || 2000 GU161 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104696 - || 2000 GV161 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104697 - || 2000 GW162 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (104698) Alvindrew || 2000 GJ163 || 10 april 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 104699 - || 2000 GC164 || 12 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104700 - || 2000 GK164 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten